King George Sound (West-Australië), een baai in West-Australië
 King George Sound (Tasmanië), een baai in Tasmanië